De Gomelski Cup 2019 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Moskou tussen 24 september 2019 en 25 september 2019 werd gehouden. Vier topteams uit de EuroLeague Men namen deel aan dit toernooi: CSKA Moskou, UNICS Kazan, Olympiakos Piraeus en Promitheas Patras. CSKA won het goud.

Eindklassering 

Gomelski Cup